Соломатино (Саломатино) — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги в Камышинском районе Волгоградской области. Станция была открыта в 1942 году.

При станции расположен населённый пункт Саломатино, в 2 км к западу от станции — село Саломатино. Рядом со станцией проходит автодорога 18А-3 «Иловля — Ольховка — Камышин». Севернее станции протекает река Иловля.

Станция электрифицирована на переменном токе. На станции Соломатино осуществляется продажа билетов, приём и выдача грузов. В 2012 году станция была отремонтирована и покрашена. Начальник станции — Людмила Брыжина.

Пригородное следование по станции

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области